IWF est un sigle qui peut signifier :
 IWF, institut de recherche autrichien ;
 IWF, Fédération internationale d'haltérophilie ;
 IWF, organisation qui lutte contre les contenus web pédopornographiques.